Кванса () — ганське прізвище.

Персоналії 
 Кваме Кванса — ганський футболіст, півзахисник нідерландського клубу «Хераклес» і національної збірної Гани.
 Абейку Кванса — ганський футболіст, нападник клубу «Арсенал» (Київ).

ганські прізвища